Аппенцеллер (, от названия кантона Аппенцелль):

 Аппенцеллер (порода кур)
 Аппенцеллер (сыр)
 Аппенцеллер зенненхунд